Ян Тенчинський:

 Ян Тенчинський (каштелян) (†1470) — краківський каштелян
 Ян Тенчинський (підкоморій) (†1532) — краківський підкоморій
 Ян Тенчинський (воєвода) (1492–1541) — шляхтич, дипломат, урядник, державний діяч, магнат часу Королівства Яґеллонів
 Ян Баптист Тенчинський — белзький воєвода
 Ян Маґнус Тенчинський — краківський воєвода

Див. також 
 Ян з Тенчина

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Тенчинські